AMG Motorsport é uma equipe de Stock Car com sede na cidade de Americana, no interior do Estado de São Paulo. De propriedade de Edvaldo Zaghetti (Alemão),Thiago Meneguel e Alex Gesell (Lecão).

Equipes de Stock Car